|-
| 189601 - ||  || 30 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189602 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189603 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189604 - ||  || 1 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189605 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189606 - ||  || 4 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189607 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189608 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189609 - ||  || 5 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189610 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189611 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189612 - ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189613 - ||  || 25 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 189614 - ||  || 19 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 189615 - ||  || 4 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189616 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189617 - ||  || 20 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189618 - ||  || 24 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189619 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Oaxaca || 
|-
| 189620 - ||  || 29 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189621 - ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189622 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189623 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189624 - ||  || 22 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189625 - ||  || 18 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189626 - ||  || 26 aprilie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189627 - ||  || 24 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189628 - ||  || 17 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189629 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189630 - ||  || 15 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189631 - ||  || 15 iunie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189632 - ||  || 13 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189633 - ||  || 17 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189634 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189635 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189636 - ||  || 17 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189637 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189638 - ||  || 21 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189639 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189640 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189641 - ||  || 16 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189642 - ||  || 22 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189643 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189644 - ||  || 19 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189645 - ||  || 20 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189646 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189647 - ||  || 25 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189648 - ||  || 29 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189649 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189650 - ||  || 29 iulie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189651 - ||  || 6 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189652 - ||  || 11 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189653 - ||  || 15 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189654 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189655 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189656 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189657 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189658 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189659 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189660 - ||  || 22 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189661 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189662 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189663 - ||  || 22 august 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189664 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189665 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189666 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189667 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189668 - ||  || 12 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189669 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189670 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189671 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189672 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189673 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189674 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189675 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189676 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189677 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189678 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189679 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189680 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189681 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189682 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189683 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189684 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189685 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189686 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189687 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189688 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189689 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189690 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189691 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189692 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189693 - ||  || 27 septembrie 2001 ||  || , 
|-
| 189694 - ||  || 27 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189695 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189696 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189697 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189698 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189699 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189700 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-